2012 Голяма награда на Великобритания е 63-то за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 8 юли 2012 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания